Юрий Иванович Менякин (1925—2002) — почётный гражданин города Саратова, Заслуженный архитектор РСФСР (1975), лауреат Государственной премии РСФСР (1987), лауреат премии Госстроя СССР, член-корреспондент Российской Академии архитектуры и строительных наук, участник Великой Отечественной Войны. Автор Мемориального комплекса воинам-саратовцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. «Журавли»; главный архитектор города Саратова (1962—1987).

Биография 
Родился 17 сентября 1925 г. в ст. Ремонтная Дубовского района Ростовской области (тогда Азово-Черноморского края).

Мать — Вера Ильинична Менякина, потомственная донская казачка. Отец — Иван Иванович Менякин, во время Гражданской войны — красный казак — партизан, служил в Первой Конной Армии. Окончил Коммунистический институт в Москве, стал приват-доцентом. Преподавал историю в московских военных училищах. В 1935 году несправедливо осужден и сослан на Колыму, где 2 года отбывал срок до реабилитации. Освобожден с временным ограничениям в правах. С Колымы вернулся к жене и сыну в Ростовскую область, работал преподавателем средней школы. В послевоенные годы и до конца жизни жил в Москве, где занимался преподавательской деятельностью и работал в партийных органах.

Двоюродный дед — легендарный организатор советской кавалерии на Дону, командир кавалерийского корпуса на Южном и Юго-Восточном фронтах Борис Мокеевич Думенко.

Ю. И. Менякин в 1929—1935 гг. вместе с родителями жил в Москве. Учился в общеобразовательной и музыкальной школе — по классу игры на скрипке. После ареста отца вместе с матерью выехал из Москвы в её родную станицу на берегу реки Маныч (приток Дона) — районный центр Большая Мартыновка Ростовской области, где продолжал обучение в школе и в 1942 году окончил 9 классов. В 1940 г. вступил в комсомол.

В 17 лет добровольцем ушел на фронт. Военную службу начал 10 декабря 1942 г. Военную присягу принял 25 декабря 1942 года. До июня 1943 г. — рядовой красноармеец в пехоте, 4-го стрелкового полка 98-й стрелковой дивизии 2-ой Гвардейской Армии на Южном фронте.

В марте 1943 г. в боях за Сталинград под Мамаевым курганом получил первое легкое ранение в руку и тяжелейшее двусторонее воспаление легких. Почти три месяца находился на излечении в армейском госпитале г. Новочеркасска.

В июне 1943 г. после выздоровления направлен в Первое Краснознаменное Орджоникидзевское военное пехотное училище.
19 июня 1944 г. аттестован с возможностью использования командиром стрелкового взвода и присвоения первичного офицерского звания — младший лейтенант.

В июне 1944 г. направлен на 3-й Белорусский фронт. Служил в 63-м отдельном пехотном разведывательном отряде в 250-м стрелковом полку 83-й Гвардейской Городокской Краснознаменной ордена Суворова 2 степени стрелковой дивизии 11-й Гвардейской Армии. Был командиром стрелкового взвода, командиром взвода разведчиков, переводчиком, так как свободно владел немецким языком. Командовал взводом пешей разведки.

С апреля 1945 г. по апрель 1947 г. Ю. И. Менякин служил военным переводчиком укрепрайонов и в развед. отделе штаба 11 Гвардейской Армии в Прибалтийском военном округе.

Во время службы в армии экстерном сдал экзамены за 10-й класс школы, получил аттестат о среднем образовании. С мая 1945 г. до сентября 1947 г. заочно окончил 3 курса Московского института иностранных языков (факультет немецкого языка).

В сентябре 1947 г. поступил в Московский Архитектурный институт (МАРХИ), где учился 1947—1953 гг.
Во время обучения работал на стройках. В то время для украшения фасадов домов широко использовали лепнину, и он вместе с однокурсниками выполнял такие работы. Интерес к лепке сохранил до конца жизни.

После окончания института получил специальность — архитектор. Был направлен работать в город Сталинград.

Член Союза архитекторов СССР с 1957 года.

9 лет (1953—1962 гг.) работал в Сталинграде: руководитель группы, ГАП, руководитель планировочной мастерской.

В Саратове — с сентября 1962 года. Работал ГАП (главный архитектор проекта) в институте «Гипропромсельстрой».

23 года (1963 г. — 1986 г.) — главный архитектор г. Саратова.

26 лет (1975—2001) преподавал в Саратовском государственном техническом университете (Саратовский политехнический институт), доцент кафедры «Архитектура» — с 1979 г.

Ю. И. Менякин с января 1963 г. по 1986 г. работал начальником управления архитектуры Саратовского исполнительного комитета городского Совета депутатов трудящихся (народных депутатов), одновременно — главный архитектор города Саратова.

1983—1987 гг. и 1992—1996 гг. — был председателем правления Саратовской организации Союза архитекторов.

1965—1980 гг. был членом центрального правления Союза архитекторов СССР.

Член-корреспондентом Российской Академии архитектуры и строительных наук .

С мая 1958 г. — член Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), с 1996 г. — член Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ).

Умер 16 февраля 2002 г. в городе Саратове, похоронен на Елшанском кладбище (участок № 3-Б).

Память 

В увековечение памяти архитектора Юрия Ивановича Менякина его именем названы:
 улица в посёлке «Юбилейный» — новом микрорайоне города Саратова, расположенном недалеко от мемориала «Журавли»;
 аудитория в Саратовском государственном техническом университете.

На Соколовой горе у входа мемориального комплекса «Журавли» установлена плита с краткой информацией об Авторе Мемориала — Ю. И. Менякине..

На доме по Набережной Космонавтов, где около 40 лет жил Ю. И. Менякин, установлена мемориальная плита с краткой информацией о нем.

Имя Ю. И. Менякина занесено в Книгу Памяти Саратовской области «Они сражались за Родину», упоминается в советских и российских энциклопедиях.

О жизненном пути Ю. И. Менякина снят документальный фильм (автор — Анна Ивановна Ховайко).

В 2015 году напечатана книга, посвящённая живописному и графическому творчеству Ю. И. Менякина — Менякин Юрий Иванович. — Саратов, 2015. — 152 c.: ил. — ISBN 978-5-9904233-9-8 — Художественное издание.

Основные реализованные проекты 

 Застройка проспекта Ленина в г. Волгограде (1956)
 Центральный парк культуры и отдыха в г. Волгограде (1958—1960)
 Проект планировки заканальной части г. Волгограда (1960)
 Цирк в г. Волгограде (1960)
 Драматический театр в г. Саратове (1965) (руководитель творческого коллектива)
 Здание Облисполкома в г. Саратове (1965) (руководитель творческого коллектива)
 Памятник воинам умершим от ран на Воскресенском кладбище г. Саратова (1966)
 Дворец пионеров в Ленинском районе г. Саратова (1967) (руководитель творческого коллектива)
 Памятник В.Ленину (1970) (скульптор Кибальников А. П.)
 Памятник К.Федину (1980) (скульптор Кибальников А. П.)
 Проект реконструкции центральной части г. Саратова (1974) (в составе авторского коллектива института «Гипрогор»)
 Мемориального комплекса воинам саратовцам погибшим на фронтах Великой Отечественной Войны 1941—1945 гг. «ЖУРАВЛИ». (1983)
 Пешеходная зона центра г. Саратова (1985) (руководитель творческого коллектива)
 Проект реставрации церкви «Утоли мои печали» (с восстановлением крестов)
 Проект реставрации Свято — Троицкого собора (с восстановлением позолоты куполов)
 Проект реконструкции церкви в селе Слепцовка Саратовской области (1969)

Художник Менякин Ю. И 
Ю. И. Менякин занимался графикой (рисунок) и живописью. Им написано более 300 акварелей.
Большое внимание в своем творчестве уделял русской православной церкви. Более 50 работ посвящено христианским православным храмам.

Работы Ю. И. Менякина — художника неоднократно экспонировались на выставках, в том числе: в Музее боевой славы (2004), в Доме архитекторов (февраль 2008), в художественном салоне СГТУ (январь 2009), в Саратовском областном музее краеведения (2013). Первая выставка состоялась в Российской Академии Архитектуры и Строительных наук.

Менякин Юрий Иванович. — Саратов, ИД «Волга», 2015. — 152 c.: ил. — ISBN 978-5-9904233-9-8 — Художественное издание.
 (смотреть альбом)

Конфликт семьи Ю. И. Менякина с А. Ю. Графченко, директором ИД «Волга» 

В 2015 г. Издательский дом «Волга» выпустил альбом «Юрий Иванович Менякин» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать). В альбоме были использованы копии художественных работ Юрия Ивановича Менякина. Наследники архитектора попросили директора издательства Антона Графченко предоставить в электронном и бумажном виде копии бумаг, связанных с выпуском альбома (документы, определяющие условия его создания, права на электронные копии работ Менякина и макет альбома, тираж и распределение экземпляров, условия дальнейшего публикования). Тот выслал только электронную копию договора с вдовой архитектора, пояснив, что остальные данные являются коммерческой тайной. Из договора следовало, что издатель обладает эксклюзивными правами на копии работ, но у семьи архитектора возникли сомнения в подлинности этого документа, а именно подписи вдовы Ю. И. Менякина. Просьбу предоставить копию договора на бумажном носителе, заверенного печатью ИД «Волга», Графченко проигнорировал. За помощью в решении вопроса о правомерности использования авторских материалов и судьбе тиража семья архитектора обратилась в правительство Саратовской области. Позднее было написано заявление в полицию о нарушении авторских прав (cт.146 уголовного кодекса). В полицию договор был предоставлен, и в результате экспертно-криминалистическим центром МВД было проведено исследование почерка. Проведенным исследованием установлено, что исследуемая подпись выполнена, вероятно, не Ольгой Менякиной, а другим человеком. 25 января 2017 года ГУ МВД по Саратовской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК (Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования) по заявлению Ивана Менякина.
 Семья автора «Журавлей» обратилась за помощью в правительство
 Сын Юрия Менякина просит губернатора вмешаться в ситуацию вокруг ИД «Волга»
 Обращение Ивана Менякина к губернатору Валерию Радаеву
 Мининформ рассмотрел жалобу на издателя альбома об авторе «Журавлей»
 Видеообращение. Сын Юрия Менякина надеется на помощь вице-губернатора
 Семья Менякина Ю. И. обратилась в полицию
 Вице-губернатор рекомендовал Ивану Менякину разрешить спор с «Волгой» в суде
 Результат исследования подписи на договоре
 Возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 327 УК
 Сын знаменитого архитектора просит генерала -лейтенанта полиции Сергея Аренина начальника ГУ МВД региона о помощи
 Обращение Менякина к Прокурору Саратовской Области
 Вдова архитектора Менякина обратилась к Владимиру Путину
 Правовой анализ сомнительного договора «об издании и распространении созданного произведения» от 01.12.2014, которым Графченко А.Ю., директор ООО «Волга», обосновывает правомерность использования произведений Менякина Юрия Ивановича
 Экспертиза почерков подписей Менякиной О.А. и Графченко А.Ю. на договоре с ИД Волга
 Вдова архитектора Менякина обращается к начальнику полиции по поводу волокиты расследования возможного нарушения авторских прав Издательским домом Волга в лице Графченко А.Ю.

Увлечения 
Юрий Иванович очень любил читать. Был рыболовом и охотником, грибником. С удовольствием ремонтировал свой автомобиль, многое делая своими руками. Занимался прикладным конструированием. Сам мог сшить на швейной машинке себе брюки. Коллекционировал карикатуры, значки. Фотографировал и снимал на камеру любительские фильмы. Развивал знания немецкого языка читая журналы на немецком и решая там кроссворды. Играл на губной гармошке.

Статьи и публикации 
 «Пятый съезд архитекторов СССР» («Стройиздат», 1973 г., Москва, стр. 144—145)
 «Новый жилой район» («Жилищное строительство», № 9, 1962 г., Москва);
 «Город рождается заново» (газета «Коммунист», июль 1963 г., Саратов);
 «В поисках архитектурного образа» («Архитектура СССР» ноябрь 1972 г., Москва);
 «Разумно ли искать оправдания?» (Литературная газета, 1972 г. 19 апреля, Москва);
 «Архитектура возможностей» (Литературная газета, 1975 г. 12 ноября, Москва);
 «Пути развития современной архитектуры» (Строительная газета", 1975 г. 16 февраля, Москва);
 «Каменные вариации времени» (газета «Заря молодёжи», 1985 г. 26 ноября, Саратов).

Награды 
 Заслуженный архитектор РСФСР (27 ноября 1975 года) — за заслуги в области советской архитектуры
 Орден Красной Звезды
 Орден Отечественной войны 1-ой и 2-ой степени
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За взятие Кенигсберга»
 Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР»
 Медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР»
 Медаль «Ветеран труда»
 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Ссылки 
 Жизнь и творчество Менякина Юрия Ивановича Архитектор Менякин
 Российская академия архитектуры и строительных наук
 Старый Саратов в рисунках Ю.Менякина
 Архитектор сберег старый Саратов с помощью карандаша и бумаги
 Фотографии Менякина Ю. И. и его работ
 Портал культурного наследия России 
 Музеи России
 Рисунки исчезнувшего Саратова
 История саратовских «Журавлей»
 Огненную историю Саратова несут потомкам «Журавли»
 Саратовский Государственной музей боевой и трудовой славы
 В Саратовском областном музее краеведения состоится презентация выставки «Старый Саратов в рисунках Ю. И. Менякина».
 Саратовская областная научная библиотека
 В СГТУ открывается выставка графики «Старый Саратов» Комсомольская правда
 На саратовской галерее звезд появились новые имена 
 В СГТУ открывается выставка графики «Старый Саратов» Комсомольская правда. Молдова.
 В городе нашлось место для имен губернатора и архитектора 
 Карта памяти. Мемориальный комплекс «Журавли» Воинам Великой Отечественной войны посвящается
 Громкие имена тихих улиц  Российская газета
 Саратов Большая Советская Энциклопедия
 Менякин Юрий Иванович Виртуальный музей СГТУ
 Фото двух газетных статей Управление по делам архивов
 В Саратове состоялось торжество в честь создателя «Журавлей» Юрия Менякина ИА «Взгляд-инфо» 18 сентября 2015
 Ю. И. Менякину посвящается Издательский дом «Волга»
 Десять выдающихся мемориальных комплексов России Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по туризму
  Воссоздан интерьер рабочего кабинета архитектора Ю. И. Менякина. Саратовский Государственной музей боевой и трудовой славы

Источники 
 Документы семейного архива Ю. И. Менякина (Военный билет Ю. И. Менякина, фотографии, иные документы);
 Документы Архива Волжского РВК г. Саратова, Дело А-5896 Личное Дело офицера Менякина Ю. И. (послужной список, автобиографии, аттестации, наградные листы, производственные и партийные характеристики, иные документы).
 Документы фондов ГУК «Саратовский государственный музей Боевой Славы» (фотографии Ю. И. Менякина, письма и публикации, иные документы).
 Б. Н. Донецкий, Е. К. Максимов «Архитекторы Саратова» (Саратов, изд-во «Бенефит», 2005г, стр.148-151).
 Книга Памяти Саратовской области (том 13, стр. 42)(Региональное Приволжское издательство «Детская книга», Саратов, 2000 г.);
 Мемориальная доска (город Саратов, Набережная Космонавтов, дом 5)
 Ирина Крайнова «Шел солдат на Запад» (газета «Саратовская мэрия» 5 мая 1995 г. № 18 (107), стр.6);
 О. А. Менякина «Менякин Юрий Иванович» (брошюра, самиздат);
 О. А. Менякина «Верните память» (журнал «Общественное мнение», апрель 2009г, стр.60-62.);
 Воспоминания Ольги Александровны Менякиной (декабрь 2011 г.);
 А.Луковников «Друзья-однополчане» — История создания песни «Журавли» (Москва, «Музыка», 1985 г.);
 Ольга Резниченко «Над горою Соколовой журавли» (Стихи и песни, самиздат, Саратов, 2003 г.);
 Ирина Коннова «В синем небе журавли» (Стихи и песни; Саратов, изд-во «Научная книга», 2008 г.);
 Борис Глубоков «Неизвестный Менякин» (газета Саратовская панорама, 13-19 февраля 2008 г. № 6 (627);
 Военный энциклопедический словарь (Москва, «Воениздат», 1983 г.);
 Энциклопедия «Великая Отечественная война 1941—1945 гг.» (Москва, « Советская энциклопедия», 1985 г.);
 Энциклопедия «Города России» (Москва, «Большая российская энциклопедия», 2003 г.);
 Энциклопедия Саратовского края (Саратов. Приволжское книжное издательство. 2002 г.);
 П. П. Олейников «Архитектурное наследие Сталинграда» (Волгоград, ГБУК Издатель. 2012 г. — 462—463 стр.);
 Постановление № 118 от 2 апреля 1980 г. бюро Саратовского городского комитета КПСС и исполнительного комитета городского Совета народных депутатов "О сооружении декоративно-скульптурной композиции в парке «Победа» (Фонды Саратовского областного государственного архива).
 Материалы собранные семейным библиографом Комаровой Ниной Яковлевной.
 Менякин Юрий Иванович. — Саратов: ООО «Волга», 2015. — 152.c: ил. ISBN 978-5-9904233-9-8 Художественное издание

Архитекторы СССР
Градостроители СССР
Архитекторы Саратова
Архитекторы Волгограда
Архитекторы XX века
Архитекторы XXI века
Архитекторы Российской Федерации
Выпускники МАРХИ
Почётные граждане Саратова
Преподаватели вузов Саратова
Члены КПСС
Члены КПРФ
Похороненные на Елшанском кладбище Саратова
Преподаватели Саратовского технического университета